

geografie 
Iers-Engelse afgeleide van Éire, de Ierse naam voor Ierland (land) en Ierland (eiland)
Erin (Tennessee), plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
Erin Springs, plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Érin, gemeente in Frankrijk

personen 
Erin Brockovich, Amerikaanse die een rechtszaak in gang zette tegen een nutsbedrijf, verfilmd met haar naam als titel
Erin Baker, Nieuw-Zeelandse triatlete
Erin Burnett, Amerikaanse presentatrice
Erin Hunter, Brits schrijverscollectief
Erin O'Connor, Brits model
Erin Sanders, Amerikaans actrice

overige 
Erin go Bragh, Iers motto
Erin (voornaam), voornaam van Hebreeuwse/Keltische oorsprong